Herbert Junghanns ist der Name folgender Personen:

* Herbert Junghanns (Mediziner) (1902–1986), deutscher Chirurg und Sanitätsoffizier
 Herbert Junghanns (Filmproduktionsleiter) (1907-nach 1984), deutscher Produktions- und Aufnahmeleiter